Starkenburgia ist der Name folgender Vereine in Hessen:
 Corps Starkenburgia, Studentenverbindung in Gießen
 Starkenburgia Heppenheim, Fußballverein in Heppenheim

Siehe auch:
 Starkenburg (Burg), Namensgeber